Ракино Брдо је насељено мјесто у општини Осмаци, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 2013. године, у насељу је живјело 238 становника.

Географија 
У селу се налази црква Св. Пантелејмона.

Историја

Становништво

Референце

Види још 

 Општина Осмаци

Општина Осмаци
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини